Семен Конашкович (? — бл. 1587) — діяч київського магістрату, війт Києва в 1581—1587 роках. 
 Артем Конашкович (? — 1628) — діяч київського магістрату, війт Києва в 1625—1628 роках.